Яце́нко — поширене українське прізвище, утворене від Яць — зменшеної форми імені Яків.

Носії

А 
 Яценко Анастасія Вікторівна (*1988) — українська співачка
 Яценко Антон Володимирович (*1977) — український політичний діяч, народний депутат України від Партії регіонів

Б 
 Яценко Борис Павлович (*1942) — доктор географічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, економіко-географ, сходознавець
 Яценко Борис Якович (*1933 — †2005) — український філолог

В 
 Яценко Валентин Володимирович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Яценко Валентин Миколайович (1971—2022) — молодший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Яценко Віктор Олександрович — професор кафедри ландшафтної та туристично-рекреаційної архітектури КНУБА, заслужений діяч науки і техніки України.
 Яценко Володимир Анатолійович (*1969) — український банкір, колишній перший заступник Голови правління ПриватБанку
 Яценко Володимир Вікторович — український кінопродюсер
 Яценко Володимир Йосипович (*1935) — український журналіст
 Яценко Володимир Михайлович (*1951) — український політик
 Яценко Володимир Федосійович (*1915 — †2010) — український художник і мистецтвознавець

Г 
 Яценко Григорій Федотович (*1910 — †1942) — керівник партизанського руху на Полтавщині

І 
 Яценко Іван Володимирович (*1971) — український науковець у галузі ветеринарії, доктор ветеринарних наук, професор
 Яценко Іван Фомич (*1859 — †1896) — український архітектор
 Яценко Ірина Дмитрівна — українська співачка

Л 
 Яценко Леонід Петрович (*1954) — український учений, фізик, директор Інституту фізики НАН України
 Яценко Лука (*1729 — †1807), — український церковний діяч доби Гетьманщини

М 
 Яценко Микола Лаврентійович (*1923 — †1943) — Герой Радянського Союзу
 Яценко Михайло Ігорович (*1991) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Яценко Михайло Трохимович (*1923 — †1996) — український літературознавець, фольклорист, лавреат Шевченківської премії

О 
 Яценко Оврам Семенович (*? — †1938) — бандурист.
 Яценко Олександр Вікторович (*1977) — російський актор театру і кіно.
 Яценко Олександр Іванович (1979) — колишній український боксер.
 Яценко Олександр Іванович (*1929 — †1985) — український філософ.
 Яценко Олександр Іванович (*1985)  — український футболіст.
 Яценко Олександр Павлович (*1980) — український художник.
 Яценко Олександр Степанович (*1843 — †1897) — український хірург.
 Яценко Олександр Юхимович (*1898 — †1978), — український учений у галузі тваринництва.

П 
 Яценко Павло Васильович (*1920 — †1993) — Герой Радянського Союзу.
 Яценко Петро Олександрович (*1978) — український письменник-прозаїк, журналіст

С 
 Яценко Станіслав Сергійович (*1936 — †2014) — український вчений-криміналіст, суддя Конституційного суду України (1996—2002)

Т 
 Яценко Тамара Олександрівна (*1955) — українська актриса театру та кіно, народна артистка України
 Яценко Тамара Семенівна (*1944) — українська докторка психологічних наук, професорка
 Яценко Таміла Олексіївна — українська науковиця, докторка педагогічних наук

Ю 
 Яценко Юрій Петрович (*1977 — †2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Яценко Юрій Сергійович (*1990) — український юрист, політв'язень, радник Міністра закордонних справ

Я 
 Яценко Яніна Яківна (*1926 — †2016) — засновник та забудовник Полтавського дендропарку

Козаки 
 Яценко Грицько — козак полкової сотні Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649)
 Яценко Іван — козак полкової сотні Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649)
 Яценко Іван — козак 6-ї полкової сотні ГунинаКанівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649)
 Яценко Козьма — козак Бахмацької сотні Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649)
 Яценко Марко — козак Бахмацької сотні Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649)
 Яценко Михайло — козак полкової сотні Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649)
 Яценко Панько — козак Борзнянської сотні Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649)

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко